Сан Хуан Атенко има више значења:

 Општина Сан Хуан Атенко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Атенко (Сан Хуан Атенко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику